Owen Hargreaves
Henrique Hargreaves
Roger Hargreaves
Shawn Hargreaves
Hargreaves da Costa Macedo
Desambiguação